Siler ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Siler (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Eugene Siler (1900–1987), US-amerikanischer Politiker
 Howard Siler (1945–2014), US-amerikanischer Bobsportler
 Ronald Siler (* 1980), US-amerikanischer Boxer

Siler steht als Ortsname in den Vereinigten Staaten für:

 Siler (Virginia)
 Siler City (North Carolina)

Siehe auch:
 Sieler
 Sihler
 Siller
 Seiler
 Berg-Laserkraut (Laserpitium siler)